Reyhanlı (district), een Turks district in de provincie Hatay
 Reyhanlı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Reyhanlı